Списак владара Босне обухвата владаре (кнезове, банове и краљеве) који су владали средњовековном босанском државом.

Списак владара

Легенда

Кнежевина Босна (1083 - 1154)

Бановина Босна (1154 - 1377)

Краљевина Босна (1377 - 1463)

Титуларни краљеви Босне

Види још 
 Историја српског народа
 Српске земље
 Списак српских владара
 Списак владара Црне Горе

Референце и објашњења

Извори и Литература 

 
 
 Михаило Динић, Државни сабор средњовековне Босне, Београд САН, 1955.
 Михаило Динић, Хумско-Требињска властела, Београд, САН, 1967.
 
  
 
 
 
 
 
 Владимир Ћоровић, Босна и Херцеговина, Београд, Српска књижевна задруга, 1927.
 Владимир Ћоровић, Бан Борић и његови потомци, Београд, Глас СКА 182, 1940.
 
 Марко Шуица, Немирно доба српског средњег века, Београд, 2000.
 Група аутора, Византијски извори за историју народа Југославије, књиге I - VI, Београд, Византолошки институт САНУ, 2007.

Спољашње везе 

 Босна средњег века 
 Бан Борић